El Torneig de Marràqueix 2016, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2016 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 30a edició del torneig es va disputar entre el 4 i el 10 d'abril del 2016 al Complex Al Amal de Marràqueix, Marroc. És la primera edició disputada a Marràqueix després de disputar-se des de la seva inauguració a Casablanca.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
ATP World Tour 2016